Wettersdorf ist der Name folgender Orte

 Wettersdorf (Frontenhausen), Ortsteil von Markt Frontenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Wettersdorf (Walldürn), Ortsteil von Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Wettersdorf (Roßwein), Ortsteil von Roßwein im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen